Иван Игнатьевич Стобенский (; начало XVIII века — третья четверть XVIII века) — украинский мастер художественной резьбы по дереву эпохи барокко.

Биография 
Сын Игнатия Стобенского, мастера художественной резьбы по дереву Жолковской школы первой половины XVIII века. Родом из Жолквы.

Обучался в мастерской своего отца; вместе с ним создал иконостасы в Жолкве, монастырей в Крехове и с. Краснопуща (теперь Тернопольская область).

В 1746 году вместе с дядей Степаном Стобенским, скульптором, переехал в Киев, где принимал участие в скульптурно-декоративной отделке и перестройке колокольни монастыря Софийского собора.

Литература 
 Горбенко Е. В. Новое в исследовании творчества каменных дел мастеров Ивана и Степана Стобенских. В кн. Исследование и охрана архитектурного наследия Украины К. 1980
 Стобенські // Мистецтво України : Біографічний довідник / упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; за ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9. — С. 565—566.

Ссылки 
 [leksika.com.ua/13960103/ure/stobenski Стобенские]

Резчики по дереву
Родившиеся в Жолкве
Художники барокко